Fagrasjö kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fagrasjö, Småland, sjö i Nybro kommun,  (35 ha)
Fagrasjö (Hyssna socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (2,1 ha)
Fagrasjö (Sätila socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (12,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn